

Termin -{PTP}- ima više značenja.

 Oznaka za proteinsku tirozinsku fosfatazu (). 
 Progres teorijske fizike (), Japanski mesečni žurnal.